Linda (Califórnia)
Lindås — na Noruega
Linda (mitologia estoniana)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos